Иеромне́мон () — в Древней Греции:

 название уполномоченных, составлявших совет (синедрион) пилейско-дельфийского союза амфиктионов;
 название жрецов в Мегаре и Византии, казначея на острове Тасосе и др.